Berclaz de Sierre, artiste plasticien suisse ;
 Jean-Daniel Berclaz, artiste peintre et graveur suisse ;
 René-Louis Berclaz, négationniste suisse.